LRRK2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 527 амінокислот, а молекулярна маса — 286 103.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ, активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, диференціація клітин. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії, клітинних контактах, ендоплазматичному ретикулумі, клітинних відростках, цитоплазматичних везикулах, лізосомі, зовнішній мембрані мітохондрій, апараті гольджі, синапсах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Протеїнкінази